Сит-Чоры-Кы:

Реки
 Сит-Чоры-Кы (приток Правой)
 Сит-Чоры-Кы (приток Худосея)